Кепп — фамилия. Известные носители:

 Кепп, Дэвид (род. 1963) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Кепп, Евгений Евгеньевич (1925—1997) — советский и российский историк, краевед.
 Кепп, Линда Вольдемаровна (1936—2006) — советская эстонская легкоатлетка.